Ayer kan syfta på
 Alfred Jules Ayer (1910-1989), brittisk filosof
 Ayer, Valais, ort i Schweiz